Зигановка — топонимы в Ишимбайском районе Башкортостана.

 Зигановка (Вак-Карагай-Карши) — пещера, памятник природы.
 Зигановка (Ишимбайский район) — деревня.